Le mercredi  est le 123 jour de l'année 1804.

Naissances 
 Adolphe Ganot (mort le ), physicien français
 Charles Joseph Lambert (mort le ), explorateur et ingénieur français

Décès 
 Johann Stadler (né le ), musicien autrichien

Voir aussi 
 2 mai et mai 1804